Bourdeau steht für:
 Bourdeau, eine Gemeinde in Frankreich

Bourdeau ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Bourdeau (* 1960), kanadischer Pianist
 Mathieu Bourdeau (* 1980), kanadischer Fußballschiedsrichter
 Pierre-Alpinien Bourdeau (1770–1845), französischer Politiker

Siehe auch:
 Bourdeaux